De gemeente Purmerend heeft 126 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Purmerend.

 

|}

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Purmerend

Monument in Purmerend
Purmerend
Purmerend